Gestualismo - pintura
Gestualismo - ou manualismo - método de ensino da língua gestual aos surdos.

Desambiguação